Bollensdorf – frazione del comune tedesco di Ihlow
 Bollensdorf – frazione del comune tedesco di Neuenhagen bei Berlin